Hrvatska:
 Njivice, mjesto na otoku Krku, u Primorsko-goranskoj županiji.
 Njivice (Mljet), naselje na Mljetu
 hridi kod Prvića, Njivica 1 i Njivica 2, skupno zvane Njivice

Crna Gora:
 Njivice (Boka kotorska), naselje u Boki kotorskoj

Slovenija:
 Njivice (Radeče, Slovenija), naselje u općini Radeče

Bosna i Hercegovina:
 Njivice (Stolac), naselje 2 km udaljeno od Stoca